Мари́я Мака́рова:
 Макарова, Мария Андреевна (род. 1991) — российская ориентировщица.
 Макарова, Мария Владимировна (род. 1977) — российская певица, организатор и вокалист рок-группы «Маша и медведи».